Az alábbi családfa Bulgária középkori uralkodóit tartalmazza 1186-tól 1422-ig.

A Makedón Birodalom (976 – 1018)

A Második Bolgár Birodalom (1185 – 1393)

Uralkodói családfák